Татьяна Фролова:
 Фролова, Татьяна Александровна (род. 1965) — солистка балета Воронежского театра оперы и балета.
 Фролова, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — советская гимнастка.